Дехлора́н () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам. Административный центр — город Дехлоран.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Зарринабад (بخش زرین‌آباد)
 Мусиан (بخش موسیان)
Население области на 2006 год составляло 58 993 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Илама